Ailsa Craig bezeichnet

 Ailsa Craig, eine Insel in Schottland
 Ailsa Craig (Südliche Orkneyinseln), eine Insel der Südlichen Orkneyinseln 
 Ailsa Craig (Ontario), eine  Stadt in der kanadischen Provinz Ontario